Твёрдость имеет следующие значения:
 Твёрдость — свойство материалов
 Твёрдость — черта характера